Schloss Schönau ist der Name folgender Schlösser

 Schloss Schönau (Aachen) in Nordrhein-Westfalen 
 Schloss Schönau (Bad Säckingen) in Baden-Württemberg
 Tupay-Schlössl in Graz, Steiermark
 Wasserschloss Schönau in der Gemeinde Schönau (Rottal) in Bayern
 Schloss Schönau (Niederösterreich) in Schönau an der Triesting, Niederösterreich
 Schloss Schönau (Schlesien), ehemaliges Schloss in der Gemeinde Świerzawa

Siehe auch: 
 Schönau – ein Überblick